Volkov () può riferirsi a:

Persone
 Aleksandr Aleksandrovič Volkov – cosmonauta sovietico
 Aleksandr Nikolajevič Volkov – pittore sovietico uzbeko
 Aleksandr Vladimirovič Volkov – tennista russo
 Aleksandr Volkov – pallavolista russo
 Dmitrij Arkad'evič Volkov – nuotatore sovietico
 Dmitrij Aleksandrovič Volkov – pallavolista russo
 Fëdor Grigor'evič Volkov – attore teatrale russo
 Oleksandr Anatolijovyč Volkov – cestista sovietico (in seguito ucraino)
 Sergej Volkov (Sergej Nikolajevič Volkov, 1949 - 1990) – pattinatore russo
 Sergej Volkov (Sergej Aleksandrovič Volkov, n. 1973) – cosmonauta russo 
 Sergej Volkov (Sergej Viktorovič Volkov, n. 1974) – scacchista russo
 Sergej Volkov (Sergej Jur'evič Volkov, n. 1980) – calciatore russo
 Sergej Volkov (n. 1987) – sciatore russo di freestyle
 Sergej Volkov (n. 1988) – calciatore kazako
 Solomon Moiseevič Volkov – scrittore, giornalista e musicologo russo
 Vladislav Nikolaevič Volkov – cosmonauta sovietico

Altro
1790 Volkov – asteroide del sistema solare

Pagine correlate
 Volkova
 Volchov